

Diritto 
 Bournemouth – circoscrizione elettorale del Regno Unito
 Bournemouth – borough e autorità unitaria del Dorset, in Inghilterra (Regno Unito)

Geografia 
 Bournemouth – città del Dorset, in Inghilterra (Regno Unito)

Istruzione 
 Università di Bournemouth – università pubblica di Bournemouth

Sport 
 Athletic Football Club Bournemouth – società calcistica inglese
 Bournemouth F.C. – società calcistica inglese

Trasporti 
 Aeroporto di Bournemouth
 Stazione di Bournemouth